Czarodziejki (Charmed) – amerykański serial nadawany od 1998 roku
 Charmed - remake oryginalnego serialu, nadawany od 2018
 Charmed – norweski zespół muzyczny